Салаї — учень Леонардо да Вінчі.
 Адам Салаї (1987) — угорський футболіст, нападник.
 Аттіла Салаї (* 1998) — угорський футболіст, центральний захисник турецького «Фенербахче» і національної збірної Угорщини.
 Барбара Салаї (1926 — 2011) — українська поетеса і перекладачка угорського походження, член Національної спілки письменників України.
 Ласло Салаї (1813 — 1864) — угорський державний діяч, історик, юрист, журналіст, член Угорської академії наук, член Генеральних зборів Угорщини.
 Шандор Салаї (1893 — 1965) — угорський фігурист, дворазовий чемпіон Європи в парному розряді.

Угорські прізвища